Rioja es el nombre de:
 La Rioja, comunidad autónoma de España;
 el vino de Rioja, elaborado en la comarca anterior, que incluye partes de la comunidad de La Rioja y de la provincia de Álava (Rioja Alavesa);
 el municipio español de Rioja, en la provincia de Almería;
 la ciudad peruana de Rioja, en el departamento de San Martín;
 el distrito peruano de Rioja, en el departamento de San Martín;
 la provincia peruana de Rioja, en el departamento de San Martín.

Rioja es también el apellido de:
 Francisco Rioja, escritor español del ;
 Enrique Rioja, naturalista español;
 Félix Rioja Zúñiga, religioso español.

Otros 
 La Rioja